Debbie Watson – pallanuotista australiana
Debbie Watson – attrice statunitense